Ringo – personaggio cinematografico protagonista di Una pistola per Ringo e di altri film successivi
 Ringo – album di Ringo Starr del 1973
 DJ Ringo – disc jockey e conduttore radiofonico italiano
 Ringo – marchio di un biscotto merenda della Pavesi
 Ringo – film TV del 1978 diretto da Jeff Margolis